USS Mustin es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 USS Mustin (DD-413), destructor de la clase Sims.
 USS Mustin (DDG-89), destructor de la clase Arleigh Burke.

Mustin, USS